Distribuição
Ou ainda:
Distribuidor (mecânica)
Distribuidor ótico
Distribuidor automático de chamadas
Distribuidora de jogos eletrônicos
Distribuidora de filmes

Desambiguação